«Песня всегда с нами» — советский украинский музыкальный фильм 1975 года Виктора Стороженко, в главной роли София Ротару, а также украинский вокально-инструментальный ансамбль «Червона рута». В фильме прозвучали песни на украинском, молдавском и русском языках, присутствуют кадры с первой в СССР современной подтанцовкой.

Снятый на Украинской студии телевизионных фильмов, фильм «Песня всегда с нами» включает шесть песен автора Владимира Ивасюка, написанных специально для Софии Ротару. Съёмки фильма проходили в деревне Плоска на Путильщине. Главной темой фильма стало исследование художественной лаборатории Софии Ротару, которая всегда утверждала что её путь певицы начался со сцены в деревенском клубе.

Премьера фильма состоялась на Украинском телевидении 1 января 1976 года, на Центральном телевидении 10 июля 1976 года.

Сюжет 
Молодая певица начинает концерт в открытом музыкальном клубе горного курорта. Этот автобиографический сценарий описывает настоящие украинские и молдавские корни Софии Ротару в природном пейзаже Буковины и Западной Украины.

В ролях 
 София Ротару — исполнитель
 Игорь Славинский — зритель, следящий за певицей
 Евгений Евтушенко — ''эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Виктор Стороженко
 Режиссёр-постановщик — Виктор Стороженко
 Оператор-постановщик — Александр Бузелевич

Музыка

Примечания

Ссылки 
 Ольга Ямборко. ПІСНІ НА ЕКРАНІ. // Кіно-Театр № 3, 2009
 Фильмография Софии Ротару
 [www.kino-teatr.net/kino/acter/w/star/3634/works/ Фильмография Софии Ротару на kino-teatr.net]

Фильмы СССР 1975 года
Телефильмы СССР 1975 года
Фильмы студии «Укртелефильм»
Музыкальные фильмы СССР
Музыкальные телефильмы СССР